Edet kan syfta på:

Lilla Edets kommun – en kommun i Västra Götalands län
Lilla Edet – en tätort och centralort i Lilla Edets kommun
Lilla Edets pappersbruk – ett pappersbruk i Lilla Edet
Stora Edet – ett äldre namn på Trollhättan i Västra Götalands län.
Edet, Piteå kommun – en by och småort i Piteå kommun
Edet, Luleå kommun – en småort i Luleå kommun
Edet, Örnsköldsviks kommun – en by och småort i Örnsköldsviks kommun
Edet (varumärke) – ett varumärke för mjukpapper, ägt av Essity